La Copa del Món de ciclisme en pista de 2001 va ser la 9a edició de la Copa del Món de ciclisme en pista. Es va celebrar del 25 de maig de 2001 al 26 d'agost de 2001 amb la disputa de cinc proves.

Proves

Resultats

Masculins

Femenins

Classificacions

Països

Masculins

Femenins

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats 

Edicions de la Copa del Món de ciclisme en pista
Competicions ciclistes del 2001